Радоча — деревня в Новгородском муниципальном районе Новгородской области, входит в состав Савинского сельского поселения.

Радоча расположена на правом берегу реки Вишера, на расстоянии 29 км по автомобильной дороге от деревни Новоселицы.

История 

Деревня Радуч впервые упоминается в "Писцовой книге Обонежской пятины письма Юрия Константиновича Сабурова" (1495-1496) в составе Мытенского погоста. 

По данным карты Новгородской губернии за 1847 год (составления Безкорниловича М. О.), в Радоче 31 двор. На территории деревни находилось имение Вашково. 

После упразднения Новгородской губернии Радоча относилась к Александровскому сельсовету Маловишерского района Ленинградской области, с 5 июля 1944 года в Новгородской области. С 1963 года в Новгородском районе.

До весны 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённого Новоселицкого сельского поселения.

Транспорт 
Радоча расположена на автомобильной дороге от федеральной автомобильной дороги «Россия»  () до дороги  (Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи). Ближайшая железнодорожная станция расположена на главном ходу Октябрьской железной дороги — в городе Малая Вишера, в 32 км по автомобильной дороге.

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района